«Себастья́н» () — художественный фильм британского режиссёра Дерека Джармена. Его премьера состоялась на фестивале в Локарно в 1976 году. Все диалоги были написаны на вульгарной латыни, и «Себастьян» стал первым фильмом, созданном в Великобритании, с субтитрами на английском языке.

В фильме изображены события из жизни святого Себастьяна, в том числе широко известная смерть мученика, пронзённого стрелами. Большинство споров вокруг киноленты вызваны гомоэротизмом солдат.

Хореография в прологе поставлена и исполнена Линдси Кемпом и его труппой под музыку Эндрю Уилсона. Автором саундтрека к остальной части фильма был Брайан Ино.

На сайте Rotten Tomatoes у фильма учтено пять отзывов, и все они положительные при среднем рейтинге 7,2 балла из 10.

Сюжет 

300 год н. э. : римлянин Себастьян сослан на отдалённый аванпост, населенный исключительно мужчинами. Ослабленные своими желаниями, эти мужчины обращаются к гомосексуализму, чтобы удовлетворить свои потребности. Однако Себастьян становится объектом вожделения гомосексуального центуриона, но он отвергает ухаживания этого человека.

В ролях 

Гостей императора сыграли такие знаменитости, как , Ричард Джордан, Шарлотта Барнс, , , Кристофер Хоббс, , Патриция Куинн и Джонни Росса.

Примечания 

Фильмы на латинском языке
Фильмы Великобритании 1976 года
Фильмы Дерека Джармена
Авангардные фильмы
Фильмы-драмы Великобритании
Эротические фильмы Великобритании
Эротические драмы
Исторические фильмы о III веке
Фильмы ЛГБТ-тематики Великобритании
Фильмы на тематику мужской гомосексуальности
Фильмы о Древнем Риме
Фильмы о религии
Фильмы о христианстве
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Святой Себастьян в искусстве